Кали  (Софија, 2. октобар 1975) уметничко је име бугарске поп-фолк певачице Галине Димитрове Иванове.

Дискографија

Албуми 
 -{Вземи ме}- (1998)
 -{Парфюмът }- (1999)
 -{Разгадай ми}- (2000)
 -{Едно мерси}- (2002)
 -{За теб}- (2004)
 -{Шесто чувство}- (2006)
 -{The best of – Ремиксирай ме}- (2008)
 -{Силна}- (2012)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1975.
Софијци
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи
Људи под псеудонимом